Het ATP-toernooi van Oeiras 2013 (met de officiële naam Portugal Open) werd gespeeld van 29 april tot en met 5 mei 2013. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estadio Nacionale in de Portugese stad Oeiras.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Oeiras
2013